Анагенниси — название футбольных клубов в разных странах:
 Анагенниси — кипрский футбольный клуб из города Деринья.
 Анагенниси — греческий футбольный клуб из города Кардица.